NHL:s poängliga genom tiderna till och med 27 mars 2015.

Källor

 NHL - Officiell webbplats
 The Internet Hockey Database

National Hockey League